Спокен — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Спокен — переписна місцевість, штат Міссурі